Ли́ния (от  «льняная нить, шнур; линия») — протяжённый и тонкий пространственный объект; в переносном значении — цепь связанных друг с другом объектов. По выражению из «Начал» Евклида — «длина без ширины», то есть объект, имеющий одно пространственное измерение.

В науке 
 Линия (в математике) — то же, что кривая.
 Линия откоса — кривая, касательная к которой образует постоянный угол с некоторым неизменным направлением.
 Линии тренда — инструмент технического анализа, используемый для выявления тенденций.
 Линии Боллинджера — инструмент технического анализа фондовых рынков.
 Линия апсид (в небесной механике) — линия, соединяющая перицентр и апоцентр орбиты.
 Линия перемены даты (в географии) — линия на поверхности земного шара, по разные стороны которой местное время отличается на сутки.
Линия отвеса — линия на рейке древнеегипетского А—образного уровня, определяющая надир.
 Линия уровня (в картографии и визуализации данных) — линия, в каждой точке которой измеряемая величина сохраняет одинаковое значение.
 Линия равного потенциала (в электростатике) — линия, в каждой точке перпендикулярная силовой линии поля.
 Линии Лангера (в анатомии) — линии натяжения кожи человека.
 Мировая линия — кривая в пространстве-времени, описывающая движение тела (рассматриваемого как материальная точка), геометрическое место всех событий существования тела.
 Чистая линия (в генетике) — генетически однородная совокупность организмов.
 Линия раздела мира (в истории) — линия раздела сфер влияния между Испанией и Португалией, определенная договором от 7 июня 1494 года.
 «Линии горизонта» — историософский трактат, написанный французским философом Жаком Аттали в 1992 году.

В технике 
 Линия (единица длины) — внесистемная единица измерения длины.
 Линия связи — физическая среда, по которой передаются информационные сигналы.
 Линия связи «Север» — бывшая советская система радиорелейной связи.
 Линия передачи — устройство, ограничивающее область распространения электромагнитных колебаний и направляющее поток радиочастотной электромагнитной энергии в заданном направлении.
 Линия электропередачи — система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии.
 Линия задержки — устройство для задержки электромагнитных сигналов на определённый промежуток времени.
 Кабельная линия — один или несколько кабелей, проложенных рядом.

В экономике и производстве 
 Линия — сеть продовольственных гипермаркетов, оперирующая в Центрально-Чернозёмном районе.
 Поточная линия — технологическая линия, конвейер.
 Линия розлива.
 Линия производства или линия изготовления — комплекс технологического оборудования, предназначенный для производства какого-либо продукта.

В транспорте 
 Линия — один из типов улиц.
 Железнодорожная линия — ветка железной дороги.
 Линия метро — ветка метрополитена.
 Морская линия — морской грузоперевозчик.

В военном деле 
 Оборонительная линия, оборонительный рубеж — цепочка оборонительных укреплений (крепостей, фортов); укрепрайон.

 Линейный боевой порядок, линейное построение — боевой порядок, используемый в линейной тактике; см. также Линия баталии.
 Линия фронта (значения)

В культуре и искусстве 
 Линия танца — траектория, по которой движутся танцоры в бальных танцах.
 Линии Наска — гигантские геоглифы на плато Наска (Перу).
 Линия — московская рок-группа, образованная в 2001 году.
 Линия — фильм 2008 года Джеймса Коттена.
 Линия жизни (телепередача)
 Линия жизни (фильм)
 Линии судьбы (телесериал)
 Линия смерти (фильм)
 Линия красоты — роман и фильм.
 Лей-линии — на сегодняшний день остающееся псевдонаучным понятие, называющее линии, по которым расположены многие места, представляющие географический и исторический интерес, такие как древние памятники, мегалиты, курганы, священные места, природные хребты, вершины, водные переправы и другие заметные ориентиры.

Топонимы 

 Линия — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Линия — село Львовского района Львовской области.
 Линия — строящийся город в Саудовской Аравии.

См. также

Примечания